Наталья Николаевна Грачёва (Прокопченко) () — советская легкоатлетка (пятиборье, семиборье), чемпионка и рекордсменка СССР, обладательница Кубка Европы 1977 года в командном зачёте, победительница соревнований Дружба-84, Заслуженный мастер спорта СССР (1984). Преподаватель. В 1982 году установила рекорд СССР в семиборье — 6474 очка.

Спортивные результаты 
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1982 года —  (семиборье — 6611);
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике в помещении 1983 года —  (пятиборье — 4630);
 Чемпионат СССР по лёгкой атлетике 1985 года —  (семиборье — 6427);

Литература

Ссылки 
 

Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Многоборцы СССР
Рекордсмены СССР по лёгкой атлетике
Победители соревнований «Дружба-84»